

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 57, w tym 7 podstawowych
 Chałupki – część miasta Działoszyce
 Chałupki – część miasta Kraków
 Chałupki – część miasta Leżajsk
 Chałupki – część miasta Przedbórz
 Chałupki – część miasta Sieniawa

Ukraina 
 Chałupki – wieś w rejonie samborskim

Stacje kolejowe 
 Chałupki – stacja kolejowa w miejscowości Chałupki, w pow. raciborskim, w woj. śląskim.

Zobacz też 
 Chałupki Chotynieckie
 Chałupki Dębniańskie
 Chałupki Dusowskie